Соревнования в прыжках в воду на 3-метровом трамплине у мужчин на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 прошли 9 августа 2018 года.

Результаты 
Зелёным указаны финалисты

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018